Ніточко Сергій Васильович — солдат Збройних сил України.
 Ніточко Іван Іванович — український політичний та громадський діяч.